ABS — многозначная аббревиатура, которая может обозначать:

 Антиблокировочная система торможения () — электронная система, предотвращающая блокировку колёс и потерю управляемости транспортного средства при торможении.
  — система рюкзачных парных подушек для спасения фрирайдера при горных лавинах.
 Ценные бумаги, обеспеченные активами () — ценные бумаги, основывающиеся на пулах активов или имеющие обеспечение потоками наличных денежных средств, получаемых от активов.
 АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол, ) — ударопрочная техническая термопластическая смола.
 ABS, () — стратегия гиперперсегментированных продаж.
  — базирующаяся на Бермудах компания-оператор спутниковой связи.
 ABS Group — шведская группа компаний, старейшая из которых образована в 1880 году; крупный производитель насосного оборудования для систем водоснабжения, водоотведения и водоочистки.
 ABS Jets — коммерческая авиакомпания со штаб-квартирой в Праге.
 abs (от  — «абсолютная величина») — одно из обозначений операции взятия абсолютной величины (модуля) от числа; используется, к примеру, во многих языках программирования, а также при ограниченных возможностях оформления текста:  вместо .

См. также 
 АБС
 ABC (латиницей)
 Брин, Ричард Эбидин — английский певец, известный также под прозвищем Эбс ().
 Прямая мышца живота (неформ. [мн.ч.], сокр. ) — парная мышца человеческого тела; мышцы пары расположены сбоку от срединной линии живота.